Septenära talsystemet är ett talsystem med basen 7. Talsystemet är ett positionssystem med de sju siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. För att påvisa att ett tal är skrivet i septenära talsystemet kan man ha sänkt 7 efter talet, till exempel: 107 = 710.

Användning 
Septenära talsystemet används då veckocykeln är 7, det vill säga att det finns 7 dagar i en vecka.

Omvandlare

Källor 
 

Talbaser